

Patronyme 

 Jean-François de La Pérouse (1741-vers 1788), officier de marine et explorateur français ;
 Expédition de La Pérouse (1785-1788), expédition française d’exploration de l'océan Pacifique.

Toponyme 

 Bazouges-la-Pérouse, commune française d’Ille-et-Vilaine ;
 Détroit de La Pérouse, détroit entre l'île japonaise d'Hokkaidō et l’île russe de Sakhaline ;
 Glacier La Pérouse, glacier des îles Kerguelen dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;
 La Perouse, quartier de la ville australienne de Randwick en Nouvelle-Galles du Sud ;
 La Pérouse, cratère lunaire ;
 Lapérouse, restaurant parisien du  arrondissement ;
 
 Mont La Pérouse, sommet américain en Alaska ;
 Mont La Pérouse, sommet sous-marin de l'océan Indien.

Autres 
 La Pérouse, croiseur de la marine française ;
 Lapérouse, bâtiment hydrographique français ;
 Anatole de La Pérouse (1925), personnage d’André Gide.